W Polsce
 Królówka – część miasta Orzesze
 Królówka – część miasta Rabka-Zdrój
 Królówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz 
 Królówka – część wsi Dąbrowica w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Królówka – część wsi Pisarzowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Królówka – część wsi Kamionka Wielka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Królówka – część wsi Stanisławów w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół
 Królówka – część wsi Bobrowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków
 Królówka – część wsi Górki Wielkie w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Królówka – część wsi Górno-Parcele w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Królówka – gromada w powiecie bocheńskim
 Królówka – wzniesienie w Górach Złotych, w Sudetach Wschodnich, w pobliżu Lądka-Zdroju
 Królówka – ciek wodny w Augustowie

Inne 
 Królówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim
 królówka koroniasta
 inaczej hetman – figura w szachach
 popularne określenie hali Astorii Bydgoszcz mieszczącej się przy ulicy Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy
 popularna nazwa głównego deptaku w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi